Utama kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Utama, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Utama, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar